J9, J-9 ou J09 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Chengdu J-9, un avion multirôle chinois ;
 HMS Cromarty (J09), un dragueur de mines de la Royal Navy ;
 Junkers J 9, un avion de chasse allemand.

Musique 
 J9, le  de remix de la chanteuse Jolin Tsai le  à Taïwan.

Sciences 
Mathématique
 Pyramide pentagonale allongée (J9), une figure géométrique.

Médecine
 Grippe, à virus grippal zoonotique ou pandémique identifié (J09), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Peugeot J9, un véhicule utilitaire du constructeur français Peugeot.

Aviation
 .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres